Inden (mit Betonung auf der ersten Silbe) ist der Name folgender Orte:

 Inden (Rheinland), Gemeinde im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Inden/Altdorf, Hauptort der Gemeinde Inden
 Tagebau Inden, Bergwerk nahe Inden
 Inden VS, Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz

Inden (mit Betonung auf der letzten Silbe) steht für:
 Inden (chemische Verbindung), ein aromatischer Kohlenwasserstoff

Inden ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Inden (1879–1946), deutscher Landschaftsmaler
 Johann Hubert Inden (1865–1931), deutscher Industrieller
 Matthias von Inden (um 1565–1626/27), Rechtswissenschaftler und Bürgermeister von Jülich
 Michael Inden (* 1971), deutscher Informatiker und Fachbuchautor
 Rudolf Inden (1897–1951), deutscher Landschaftsmaler